Smitshoek este o zonă rezidențială a municipalității Barendrecht din provincia olandeză a Olandei de Sud. De asemenea, se încadrează într-o mică parte sub Rhoon. Cartierul a fost un sat, dar a păstrat caracterul satului datorită construcției digului de pe ambele părți ale autostrăzii A15. Smitshoek are codul poștal al Barendrecht și Rhoon. 

Smitshoek datorează numele fierarului, care s-a instalat cu mult timp în urmă, la colțul lui Charloise Lagedijk și Smitshoekseweg. 

Din 1960, Smitshoek are propria asociație de fotbal VV Smitshoek .

Construcție nouă 
În 1997 a fost construită o locație Vinex între Smitshoek și Barendrecht, numită Carnisselande. Ca parte a Carnisselande, un cartier a fost construit lângă centrul vechi din Smitshoek, Smitshoek 1. Ulterior Smitshoek 2 a fost construit la est de acesta. Smitshoek 1 și 2, împreună cu Riederhoek și Vrijheidsakker, sunt denumite Triunghiul Satului. Acest lucru este evident în special în materialele utilizate în spațiul public. Acestea sunt diferite de aspectul mai urban al celorlalte cartiere din Carnisselande, care sunt denumite „Stadse Rechthoek” .

Împrejurimi 
Smitshoek se află la o distanță de mers de cartierul Rotterdam din Zuidwijk. În districtul respectiv se află, printre altele, stația de metrou Slinge .